Bösche ist der Familienname folgender Personen:
 Burchard Bösche (1946–2019) deutscher Jurist, Gewerkschafter und Autor
 Dieter Bösche (1932–2011), deutscher Botaniker
 Ernst-Dieter Bösche (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker in Erftstadt
 Jürgen W. Bösche (* 1928–2015), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Boesche